Malonogometni klub "Jastreb" (MNK Jastreb; Jastreb; MNK Jastreb Jastreb.; Jastrebarsko) je futsal (malonogometni) klub iz Jastrebarskoga, Zagrebačka županija, Republika Hrvatska.

O klubu 
MNK "Jastreb je osnovan 1993. godine. Od 1997. do 2001. godine klub je bio član "1. HMNL", te se također natjecao i u 2. HMNL", te ostalim ligaškim natjecanjima, poput "ŽMNL Jastrebarsko".  
Klub je organizirao "Tuenir jaskanskih ulica   
   
Klub je također nastupao na poznatom turniru "Kutija Šibica". 
  
Klub je zbog neaktivnosti i prestanka rada brisan iz članstva "NS Jastrebarsko 2017. godine, ali se poslije obnavlja i u siječnju 2020. godine sudjeluje na malongometnom turniru u Švicarskom gradu Zürichu, kojeg tradicionalno organizira klub NK "Croatia Zürich"''.

Uspjesi  
 2. HMNL - Zapad 
 prvak: 1996./97.

Plasmani po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice 
 Jastrebarsko

Vanjske poveznice 
 MNK Jastreb, facebook stranica 
 sportilus.com, MALONOGOMETNI KLUB JASTREB JASTREBARSKO 
 crofutsal.com, Prenosimo | Napokon loptanje na sjeveru, objavljeno 17. listopada 2010.

Izvori 
 
 Zdenko Vuković - Cena: Nogomet u Zagrebačkoj županiji : uz 10. obljetnicu Nogometnog saveza Zagrebačke županije, Zagreb, 2005., ISBN 953-99936-0-1, str. 105-107 
 ns-jastrebarsko.hr, ''O nama", pristupljeno 29. ožujka 2020. 
 poslovna.hr, MNK Jastreb Jastreb 
 fininfo.hr, MNK "JASTREB" JASTREB. 
 mojatvrtka.net, Malonogometni klub Jastreb Jastrebarsko 
 sites.google.com/site/gradjastrebarsko111, Sport, pristupljeno 29. ožujka 2020. 
  

Šport u Jastrebarskom
Jastreb